Verónica Cepede Royg ha battuto in finale Irina-Camelia Begu 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

  Mariana Duque (primo turno)
  Romina Oprandi (quarti di finale)
  Irina-Camelia Begu (finale)
  Verónica Cepede Royg (Campionessa)

  María Irigoyen (semifinali) 
  Lara Arruabarrena (quarti di finale) 
  Florencia Molinero (quarti di finale) 
  Julia Cohen (primo turno)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2014